

Особи 
 Адене ле Руа — старофранцузький поет
 Андре Руа (1975) — канадський хокеїст.
 Руа (Ругіла) — король європейських гунів
 Габріель Руа (1909 —1983) — канадська письменниця.
 Жан-Ів Руа (1969) — канадський хокеїст.
 Жан-Поль Руа (1964) — французький музикант.
 Жеремі Руа (1997) — канадський хокеїст.
 Маурісіу Руа (1981) — бразильський майстер бойових мистецтв.
 Патрік Руа (1965) — канадський хокеїст.

Муніципалітети у Франції 
 Руа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Руа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма